Györke, szlovákiai település
Györke, elpusztult település a Sárközben
Szepesgyörke, település Lengyelországban
Györke férfikeresztnév